Der er flere personer, der hedder Søren Hermansen:

 Søren Hermansen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 Søren Hermansen (sognepræst) – dansk præst fra Sorgenfri